Финал Южноамериканского кубка 2020 — решающий матч, по результатам которого определился победитель Южноамериканского кубка 2020, 19-го розыгрыша второго по значимости после Кубка Либертадорес клубного турнира Южной Америки, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ.

Первоначально финал был запланирован на 7 ноября 2020 года. Однако из-за длительного перерыва (с марта по сентябрь), вызванного пандемией COVID-19, поздние стадии и решающий матч были перенесены на более поздний срок. Арена финальной игры — «Марио Кемпес» (Кордова) осталась неизменной, однако игра 23 января 2021 года прошла без зрителей.

Впервые в истории турнира в финале сыграли две аргентинские — «Ланус» и «Дефенса и Хустисия». Ранее в финалах Южноамериканского кубка не было ни одного противостояния из одной страны. «Ланус» является победителем двух международных турниров — Южноамериканского кубка 2013 и Кубка КОНМЕБОЛ 1996, а также «гранатовые» ещё по разу играли в финалах Кубка Либертадорес и Кубка КОНМЕБОЛ. Для «Дефенсы и Хустисии» эта игра стала первым финалом в международных соревнованиях.

Победителем турнира стала «Дефенса и Хустисия», разгромившая соперника со счётом 3:0. Лучшим игроком матча стал Брайан Ромеро — он забил второй гол своей команды, и этот мяч стал десятым для нападающего в турнире. Ромеро с большим отрывом стал лучшим бомбардиром ЮАК-2020.

Путь к финалу

Матч

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 

Южноамериканский кубок
Футбол в Южной Америке в 2020 году
Футбол в Южной Америке в 2021 году
Матчи ФК «Ланус»